Op Roland Garros 1990 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 28 mei tot en met 10 juni 1990.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Larisa Savtsjenko en Natallja Zverava, beiden uit de toenmalige Sovjet-Unie, waren als tweede geplaatst. Ze bereikten wel de finale, maar grepen net naast de titel.

Het als eerste geplaatste Tsjecho-Slowaakse duo Jana Novotná en Helena Suková won het toernooi. Zij versloegen Savtsjenko en Zvereva in de finale in twee sets. Het was hun veertiende gezamenlijke titel, de derde op een grandslamtoernooi. Novotná had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Suková 24.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er was één Belgische deelneemster:
 Sandra Wasserman speelde samen met Iva Budařová uit Tsjecho-Slowakije. Zij strandden in de eerste ronde.

Zeven Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Brenda Schultz en de West-Duitse Claudia Kohde-Kilsch waren als zestiende geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Française Nathalie Tauziat en Judith Wiesner uit Oostenrijk.
 Manon Bollegraf speelde samen met de Italiaanse Raffaella Reggi. Dit team was als dertiende geplaatst en bereikte de derde ronde, waarin zij verloren van Regina Rajchrtová (Tsjecho-Slowakije) en Andrea Temesvári (Hongarije).
 Caroline Vis en haar Hongaarse partner Reeka Szikszay kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Nicole Jagerman, met de Zuid-Afrikaanse Dianne Van Rensburg aan haar zijde, strandde in de eerste ronde.
 Ook Carin Bakkum, samen met de Zuid-Afrikaanse Karen Schimper, wist haar openingspartij niet te winnen.
 Hellas ter Riet en de Zwitserse Eva Krapl konden eveneens na de eerste ronde huiswaarts keren.
 Ten slotte viel ook voor Simone Schilder en Anne Aallonen uit Finland het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1990